FC Strombeek 1932, een Belgische voetbalclub met stamnummer 9722.
 KFC Strombeek (5009), een voormalige Belgische voetbalclub met stamnummer 5009, die vroeger KFC Borgt en KFC Eendracht Borgt-Strombeek heette.
 RWDM Brussels FC, een Belgische voetbalclub met stamnummer 1936, die vroeger FC Molenbeek Brussels Strombeek en KFC Strombeek heette.